

Astronomia
Cratere Thorir – cratere sulla superficie di Callisto

Onomastica
Thorir – antica forma norrena del nome proprio di persona scandinavo Tore

Persone
Thorir – re dei Geati
Thorir o Teodorico – monaco benedettino e scrittore norvegese
Thorir o  Tomrair – vichingo attivo in Irlanda del IX secolo
Þórir hundr – guerriero vichingo che governò su Hålogaland